Sandomenico è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente campano, è presente prevalentemente nel napoletano e beneventano.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 102 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani